Haymes ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Haymes (1918–1980), US-amerikanischer Sänger
 Joe Haymes (1907–1964), US-amerikanischer Jazzpianist und Bandleader